Всеволод Журавлёв:
 Журавлёв, Всеволод Святославович (род. 1978) — российский футболист.
 Журавлёв, Всеволод Сергеевич (1922—1972) — советский геолог-тектонист, доктор геолого-минералогических наук.